Александр Семёнович Цезарский (Цесарский; 1834 — не ранее 1913) — отставной подполковник русской армии, участник Кавказской и Русско-турецкой (1877—1878) войн. Георгиевский кавалер. Из почётных граждан Ставропольской губернии.

Биография 
Православного вероисповедания. В 1851 году окончил курс Ставропольской губернской гимназии. С  1855 года в службе унтер-офицером с выслугой 3 месяцев за рядового в 6-м запасном батальоне Грузинского гренадерского великого князя Константина Николаевича полка.  июня 1857 года после расформирования запасных дивизий был назначен в Тифлисский гренадерский полк, а  мая 1859 переведён в 20-й стрелковый батальон (31.08.1870 переименован в 3-й Кавказский стрелковый батальон). Во время Кавказской войны в составе Чеченского отряда русской армии принимал участие в Ичкерийской экспедиции 1858―1859 годов на резиденцию имама Шамиля Ведено. В чине юнкера Цезарский командовал взводом 1-й роты стрелкового батальона.  1861 года за отличие в делах против горцев был произведён в первый офицерский чин прапорщика. Со  января по  марта 1862 года состоял заведующим оружейной частью.  того же года был назначен исполняющим должность батальонного казначея, а  ноября утверждён в той должности.  1863 года получил чин поручика, а  января 1865 — поручика.  февраля 1866 года сдал должность батальонного казначея.

 октября 1866 года Цезарский был командирован в Кавказскую учебную роту, курс в которой  следующего года окончил с отличием и  октября вступил в должность заведующего оружейной частью 20-го стрелкового батальона.  апреля 1867 года был назначен командующим 1-й ротой.  1868 года был произведён в штабс-капитаны.  февраля 1869 года был утверждён в должности командира 1-й роты, а  мая произведён в капитаны.

По распоряжению штаба 20-й пехотной дивизии от  октября 1869 года за № 1637 Цезарский  числа того же месяца был командирован в штаб Е. И. В. инспектора стрелковых батальонов герцога Георг-Августа Мекленбург-Стрелицкого для ознакомления с нарезными ружьями (винтовками) Бердана и их приёма для батальона. С транспортом прибыл  апреля 1870 года.

С  февраля 1870 по  1871 года, а затем с  апреля 1872 года Цезарский являлся членом батальонного суда.  августа того же года был избран председатель того суда.  декабря 1875 года назначен исполняющим должность заведующего хозяйством батальона, а  февраля 1876 в той должности был утверждён, в связи с чем  марта сдал должность председателя суда.

 1876 года Цезарский был переведён в 81-й Апшеронский пехотный полк, а  ноября за отличие произведён в майоры.

В преддверии Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Цезарский по распоряжению начальника Эриванского отряда генерал-лейтенанта А. А. Тергукасова  1876 года был командирован в штаб-квартиру батальона в г. Владикавказ для вооружения чинов призванных из запаса для укомплектования батальона по военному составу. С разрешения Е. И. В. главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича Цезарский  декабря до окончания мобилизации войск был прикомандирован к 3-му Кавказскому стрелковому батальону (в котором служил ранее), а  1877 года переведён в него.

С началом войны 3-й Кавказский стрелковый батальон входил в состав Эриванского отряда, составлявшего левое крыло действующей русской армии на кавказском театре военных действий. В связи с тем, что командир батальона подполковник Е. В. Борделиус был назначен начальником пехоты в авангарде отряда, приказом по батальону Цезарский  мая 1877 года был назначен его временно командующим.

Цезарский являлся особо доверенным лицом начальника отряда генерал-лейтенанта А. А. Тергукасова, который давал ему наиважнейшие поручения. С  по  для исполнения особых, возложенных на него начальником отряда поручений, был командирован в сел. Игдыр и в г. Эривань. Позже, по поручению Тергукасова Цезарским были разработаны кратчайшие пути сообщения отряда с Сурмалинским уездом Эриванской губернии через Каравансарайский перевал, которые в дальнейшем были использованы Эриванским отрядом во время отступления, чтобы не попасть в западню. В дальнейшем в боестолкновениях с турецкими войсками проявлял полезные инициативы. В сражении при Драмдаге 4 июня под Цезарским, лично водившим в бой свои роты, была убита лошадь. На следующий день после сражения он с двумя сотнями казаков 2-го Хопёрского полка по поручению начальника отряда похоронил 160 тел погибших турецких солдат и ещё около 150 тел павших бойцов противника были погребены курдами конно-иррегулярного дивизиона русской армии.

 июня, по случаю назначения временно отлучённого командира батальона подполковника Е. В. Борделиуса начальником правой колонны, Цезарский вновь был назначен временным командующим батальоном. В Даракской операции  во время отступления Эриванского отряда Цезарский, расположив стрелковые роты на доминирующих позициях, длительное время удерживал турецкие силы. «За распорядительность в том сражении и указания обхода турецкого корпуса» он был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. , по распоряжению главнокомандующего Кавказской армией Михаила Николаевича, Цезарский принял батальон на законном основании (как штатный временно-командующий), а  сдал должность в связи с назначением командиром батальона подполковника П. К. Крузенштерна.  в сражении при Деве-Бойну во время штурма турецкой батареи Цезарский был ранен.  того же 1877 года был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени.

После войны Цезарский продолжал состоять на должности заведующего хозяйством 3-го Кавказского стрелкового батальона, а  декабря 1878 года, ввиду ухудшения здоровья, по собственному ходатайству сдал ту должность.  1879 года был зачислен по стрелковым батальонам, а  исключён из списков батальона.  1881 года Цезарский по болезни был уволен от службы с награждением чином подполковника с мундиром и пенсионом 2/3 жалования. По его словам, он оставил службу «по причине тяжкой неизлечимой болезни». В том же 1881 году он издал книгу «Описание боевой жизни 3-го Кавказского стрелкового батальона».

По выходе в отставку Цезарский проживал в Киеве, где владел усадьбой по Гоголевской улице, 26. В 1895—1906 годах избирался гласным Киевской городской думы и участвовал в нескольких её комиссиях. Состоял членом Киевского отдела Русского собрания, в октябре 1906 года представлял отдел на 3-м Всероссийском съезде русских людей в Киеве. В 1908 году стал членом-учредителем Киевского клуба русских националистов. Умер не ранее 1913 года.

Чинопроизводство 
 унтер-офицер (28.07.1855)
 прапорщик (22.11.1861, старшинство в чине 28.07.1861) — За отличие в делах против горцев.
 подпоручик (28.04.1863)
 поручик (01.06.1865)
 штабс-капитан (25.03.1868)
 капитан (17.05.1869)
 майор (01.11.1876) — За отличие.
 подполковник (27.04.1881) — Награждён при увольнении со службы.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (30.11.1866)
 Орден Святой Анны 3-й степени (23.09.1872)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (13.07.1877)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (08.01.1877)
 Орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (5.08.1879)

 Медали
 Бронзовая медаль «В память войны 1853—1856»
 Серебряная медаль «За покорение Чечни и Дагестана в 1857, 1858 и 1859»
 Серебряная медаль «За покорение Западного Кавказа 1859—1864»
 Светло-бронзовая медаль «В память Русско-турецкой войны 1877—1878»
 Медаль «В память войны за освобождение и независимость 1875—1878» (Черногория, 1878)
 Медаль «За храбрость» (Черногория, 26.10.1878) — пожалованная князем Николаем I Черногорским.

Библиография

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  

Выпускники Ставропольской мужской гимназии
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Подполковники (Российская империя)
Военные историки
Историки Российской империи
Гласные Киевской городской думы
Члены Русского собрания
Члены Киевского клуба русских националистов